Roger Johansson, švedski hokejist, * 17. april 1967, Ljungby, Švedska.

Johansson je v švedski ligi igral za klube IF Troja Ljungby, Färjestads BK in Leksands IF. V sezonah 1988/89, 1996/97 in 1997/98 je osvojil naslov švedskega državnega prvaka, vse s klubom Färjestads BK, za katerega je skupno igral devet sezon. Leta 1985 ga je kot 80. na NHL naboru izbral klub Calgary Flames, za katerega je igral v sezonah 1989/90, 1990/91 in 1992/93. V ligi NHL, kjer je igral tudi za klub Chicago Blackhawks v sezoni 1994/95, je skupno odigral 166 tekem, na katerih je dosegel 9 golov in 35 podaj.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil zlato medaljo, in treh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje.

Pregled kariere

|-
| IF Troja Ljungby
| Švedska 2. liga
| 83/84
|
| 11
| 2
| 2
| 4
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Troja Ljungby
| Švedska 2. liga
| 84/85
|
| 30
| 1
| 6
| 7
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 85
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Troja Ljungby
| Švedska 2. liga
| 85/86
|
| 32
| 5
| 16
| 21
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 86
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 86/87
|
| 31
| 6
| 11
| 17
|
| 20
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 87/88
|
| 24
| 3
| 11
| 14
|
| 20
|
| 9
| 1
| 6
| 7
|
| 12
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 40
| 5
| 15
| 20
|
| 38
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 89/90
|
| 35
| 0
| 5
| 5
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 90/91
|
| 38
| 4
| 13
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 22
| 3
| 9
| 12
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 26
| 10
| 16
| 26
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 92/93
|
| 77
| 4
| 16
| 20
| +13
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 38
| 6
| 15
| 21
|
| 56
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 2
| 0
| 2
| -4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 0
| 3
| 3
| 12
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 94/95
|
| 11
| 1
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 95/96
|
| 34
| 3
| 5
| 8
|
| 46
|
| 8
| 3
| 1
| 4
|
| 16
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Evropska liga
| 96/97
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 96/97
|
| 46
| 8
| 15
| 23
|
| 52
|
| 14
| 2
| 6
| 8
|
| 38
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| +5
| '''16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Evropska liga
| 97/98
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 97/98
|
| 46
| 12
| 27
| 39
| +21
| 44
|
| 10
| 2
| 7
| 9
| +10
| 8
|-
| Färjestads BK
| Evropska liga
| 98/99
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 98/99
|
| 39
| 11
| 11
| 22
| +8
| 42
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -3
| 4
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 99/00
|
| 43
| 5
| 13
| 18
| +4
| 58
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| +3
| 18
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 00/01
|
| 31
| 3
| 6
| 9
| +8
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 726
| bgcolor="#7FFF00" | 100
| bgcolor="#7FFF00" | 224
| bgcolor="#7FFF00" | 324
| bgcolor="#7FFF00" | +52
| bgcolor="#7FFF00" | 734
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 68
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | +10
| bgcolor="#7FFF00" | 116
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1985
Hokejisti IF Troja Ljungby
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Chicago Blackhawks